Spjuttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spjuttjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Lilla Spjuttjärnen, sjö i Lindesbergs kommun, 
Spjuttjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (9,2 ha)
Stora Spjuttjärnen, sjö i Lindesbergs kommun, 
Spjuttjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (1,1 ha)
Spjuttjärnet, sjö i Säffle kommun och Årjängs kommun,  (16,2 ha)
Västra Spjuttjärnen, sjö i Arvika kommun, 
Östra Spjuttjärnen, sjö i Arvika kommun, 
Spjuttjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Spjuttjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Spjuttjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,65 ha)
Lill-Spjuttjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Spjuttjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (36,7 ha)
Spjuttjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (10,2 ha)
Spjuttjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (21,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn